Bad Taste steht für

 Bad Taste, einen neuseeländischen Spielfilm Peter Jacksons aus dem Jahr 1987
 Bad Taste Records, ein schwedisches Musiklabel
 Smekkleysa (auch Bad Taste), ein isländisches Musiklabel